Dibër (prefectuur), een prefectuur van Albanië
 Dibër (district), een district in de gelijknamige prefectuur
 Dibër (gemeente), een gemeente in het gelijknamige district
 Debar (Albanees: Dibër), een stad in Noord-Macedonië